Tu Hi Mera Dil (film), een Indiase film uit 1995
 Tu Hi Mera Dil (lied), een lied van Nisha Madaran uit 2016